Adobe Creative Suite, versie 6
 CS-6, Amsterdamse verzetsgroep